La palabra Lambayeque puede hacer referencia a:

Cultura
 A la cultura Lambayeque o Sicán, civilización del Antiguo Perú.

Geografía
En Perú:
 El departamento o región Lambayeque, parte de la división política del Perú. Este Departamento consta de tres Provincias, la de Chiclayo que es la capital del Departamento ,tiene 21 distritos; Ferreñafe cuenta con 6 distritos y Lambayeque cuenta con 12 distritos.
 La Provincia de Lambayeque ubicada en el departamento homónimo.
 El Distrito de Lambayeque, ubicado en la provincia homónima.
 La ciudad de Lambayeque, capital de la provincia homónima.

 Al Río Chancay o Lambayeque , de la misma región.